Grand Saline kan syfta på:

Geografi

Haiti 

 Grande Saline (ort), Artibonite,

USA 

 Grand Saline, Texas, Texas, Van Zandt County,

Se även
 Grande Saline